Liwā' ash Shūbak (arabiska: لواء الشوبك) är ett departement i Jordanien.   Det ligger i guvernementet Ma'an, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Amman.

I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Ma'an (guvernement)